Сорок девятая симфония:

 Симфония № 49 (Гайдн), 1768
 Симфония № 49 (Хованесс), 1981

 0049